Anders Åberg - attore svedese
 Enrique Aberg – architetto e pittore svedese
 Georg Åberg – triplista e lunghista svedese
 Nils Åberg – storico dell'arte svedese